Existem dois artigos relacionados à Conferência de Copenhague ou Cimeira de Copenhaga:
 Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Social - conferência sobre erradicação da pobreza realizada em 1995;
 Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2009 - conferência sobre as mudanças climáticas a ser realizada em 2009.

Desambiguação